Сен-Жульє́н-дю-Турне́ль () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лозер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 500 км на південь від Парижа, 100 км на північ від Монпельє, 15 км на схід від Манда.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Окситанія.

1 січня 2017 року Сен-Жульєн-дю-Турнель, Баньоль-ле-Бен, Бельвезе, Ле-Блеймар, Шассрадес i Мас-д'Орсьєр було об'єднано в новий муніципалітет Мон-Лозер-е-Гуле.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сен-Жульєн-дю-Турнель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лозер

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Лозер